Lăcusteni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lăcusteni (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Lăcusteni (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița